Rippon ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Rippon (* 1989), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Angela Rippon (* 1944), englische Fernsehmoderatorin
 Geoffrey Rippon, Baron Rippon of Hexham (1924–1997), britischer Politiker
 George Rippon (1861–1927), britischer Militär in Indien und Myanmar und Ornithologe
 Georgina Rippon, Psychophysiologin und Hochschullehrerin
 Melissa Rippon (* 1981), australische Wasserballspielerin
 Rebecca Rippon (* 1978), australische Wasserballspielerin

Rippon steht für:
 Rippon Bros., den ältesten britischen Hersteller von Automobilkarosserien
 Rippon-Gletscher, Gletscher im Kempland, Antarktika